Parada (compositie), een werk van Magnus Lindberg

Verschillende plaatsen in Portugal:
Parada (Alfândega da Fé)
Parada (Almeida)
Parada (Arcos de Valdevez)
Parada (Bragança)
Parada (Carregal do Sal)
Parada (Monção)
Parada (Paredes de Coura)
Parada (Vila do Conde)